«Горячая точка» () — канадский телевизионный сериал, премьера которого состоялась 11 июля 2008 года на канале CTV.

Сюжет 
Действие сериала разворачивается вокруг элитной группы стратегического реагирования (ГСР), в столичной канадской полиции. Их задача — работа в экстремальных ситуациях, когда обычная полиция бессильна, например захват заложников, заложенные бомбы, террористы и т. д.

Оснащённые высокотехнологичными инструментами, оружием и взрывчатыми веществами, они используют тактику переговоров и интуицию, чтобы попытаться избежать применения смертоносной силы.

Сериал пересекается с другим сериалом, Спайк появляется в 8 серии 3 сезона телесериала «Читающий мысли».

Производство 
Съёмки телесериала проходят в Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Персонажи и актеры

Список серий

Номинации и награды 
 2012 — премия Гильдии канадских писателей (эпизод «Взрывная волна», автор Larry Bambrick)
 2011 — премия «Gemini Awards» в категориях «Лучшая гостевая мужская роль в драматическом сериале» (Tim Rozon, серия «Я готов на все»), «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» (Серджио ди Зио, серии «Оправданный риск» и «Сломанные линии»), «Лучший сценарий драматического сериала» (Stephanie Morgenstern и Mark Ellis, серия «Прыжок в тень») и 6 номинаций на премию «Gemini Awards».
 2011 — премия Гильдии канадских писателей в номинации «Сериал»(авторы сценария Stephanie Morgenstern и Mark Ellis).
 2010 — 4 номинации на премию «Gemini Awards».
 2009 — 2 премии «Gemini Awards» в категориях «Лучшая режиссура в драматическом сериале» и «Лучшая гостевая актриса в драматическом сериале» (Tatiana Maslany, серия «Парад планет») и 6 номинаций на премию «Gemini Awards».

Ссылки 

Драматические телесериалы Канады
Криминальные телесериалы Канады
Телесериалы Канады 2008 года
Телесериалы о полицейских Канады
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Торонто
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала CTV Television Network